Langhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Langhorst (1867–1950), deutscher Porträtmaler
 Friedrich Langhorst (1872–1935), deutscher Politiker, Gewerkschaftssekretär und Mitglied des Sächsischen Landtags
 Jost Langhorst (* 1966), deutscher Internist

Siehe auch:
 Langhorst, Ortschaft in dem Gemeindeteil Scharrel in der Gemeinde Saterland, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen, siehe Saterland